

Aeronautica 
 Bensen X-25 – aereo sperimentale statunitense

Biologia 
 X25 – fratassina o FXN, gene localizzato nel cromosoma 9, la cui mutazione causa l'atassia di Friedreich

Informatica 
 X.25 – protocollo di rete a commutazione di pacchetto

Altro 
 X25 – sigla della Panhard & Levassor 12CV lanciata nel 1914